La Route nationale 72 est un nom utilisé pour plusieurs routes :

 Route nationale 72 en Belgique
 Route nationale 72 en Estonie
 Route nationale 72 en France métropolitaine

Voir aussi